Thao steht für:

 Thao (Volk), ein indigenes Volk Taiwans
 Thao (Sprache), dessen Sprache
 Thao (Titel), ein Thai-Ehrentitel, gleichzusetzen mit „Fürst/in“

Titelträger:
 Thao Chai, König von Lan Na von 1538 bis 1543
 Thao Mae Ku, König von Lan Na von 1551 bis 1564
 Thao Suranari (1772–1852), thailändische Volksheldin

Siehe auch:
 Dhao
 Tao